Furkó Kálmán (1947–2021) magyar karatemester
 Furkó Kálmán (1997) Európa-bajnok magyar evezős, előbbi unokája